Udenfor Loven kan henvise til

 Udenfor Loven (film fra 1916), en dansk stumfilm
 Udenfor Loven (film fra 1917) (originaltitel: Bond of Fear), en amerikansk stumfilm
 Udenfor Loven (film fra 1920) (originaltitel: Outside the Law), en amerikansk stumfilm